Ladanyi, Ladányi, auch Ladany und Ladány, ist der Familienname folgender Personen:

 Balázs Ladányi (* 1976), ungarischer Eishockeyspieler
 Branka Ladanyi (1947–2016), US-amerikanische Chemikerin
 Eva Ladanyike-Karakas als Éva Karakas (1922–1995), ungarische Schachmeisterin
 Gertrúd Ladányi (* 1949), ungarische Badmintonspielerin
 Greg Ladanyi (1952–2009), US-amerikanischer Musikproduzent
 Józsa Ladányi (1898–1985), ungarische Chirurgin und Hochschullehrerin
 László Ladány (1914–1990), ungarischer Jesuit, gegenwartsbezogener Chinaforscher und Herausgeber der China News Analysis in Hongkong
 Nicolas Ladanyi, ungarischer Fußballtrainer
 Shaul Ladany (* 1936), israelischer Ingenieur und Sportler